Der Head Cup Austrian Open 1983 war ein Tennisturnier der Damen in Kitzbühel. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 18. bis 24. Juli 1983 statt.

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 tennisforum.com

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Kitzbühel